Chiesa della Madonna del Rimedio ad Allai
 Chiesa della Madonna dei Rimedi a Palermo

Pagine correlate
 Chiesa della Beata Vergine del Rimedio
 Chiesa di Santa Maria del Rimedio
 Chiesa di Nostra Signora del Rimedio (disambigua)